MFK Chrudim (celým názvem: Městský fotbalový klub Chrudim) je český poloprofesionální fotbalový klub, který sídlí v Chrudimi v Pardubickém kraji. Založen byl v roce 1923 po odtržení fotbalového oddílu od SK Chrudimi. V sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století bývala tehdejší Transporta častým účastníkem fotbalové Divize (4. nejvyšší soutěže v ČSR). V roce 2011 došlo k fúzi s SK Chrudim, který v devadesátých letech hrával ve druhé lize. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2017/18, kdy po vítězství v ČFL postoupil do druhé nejvyšší soutěže. Klubové barvy jsou červená a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Za Vodojemem s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1923 – AFK Chrudim (Atleticko-fotbalový klub Chrudim)
 195? – TJ Spartak Chrudim (Tělovýchovná jednota Spartak Chrudim)
 1974 – fúze s TJ Lokomotiva Chrudim ⇒ TJ Transporta Chrudim (Tělovýchovná jednota Transporta Chrudim)
 19?? – TJ Spartak Transporta Chrudim (Tělovýchovná jednota Spartak Transporta Chrudim)
 1994 – AFK Chrudim (Atleticko-fotbalový klub Chrudim)
 2011 – fúze s SK Chrudim ⇒ MFK Chrudim, a.s. (Městský fotbalový klub Chrudim, akciová společnost)

Soupiska

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1937–1939: Východočeská divise
 1941–1942: Divise českého venkova – východ
 1951: Krajská soutěž – Pardubice
 1952: Krajský přebor – Pardubice
 1964–1965: Východočeský krajský přebor
 1965–1969: Divize C
 1969–1971: 3. liga – sk. B
 1971–1974: Divize C
 1974–1978: Východočeský krajský přebor
 1978–1989: Divize C
 1989–1991: Východočeský krajský přebor
 1991–1994: Východočeský oblastní přebor
 1994–1998: Divize C
 1998–2004: Česká fotbalová liga
 2004–2011: Divize C
 2011–2018: Česká fotbalová liga
 2018– : Fotbalová národní liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2011/12: Po vítězství v ČFL měla Chrudim právo na postup do druhé nejvyšší soutěže. Postup o soutěž výše byl ovšem vedením odmítnut a přenechán druhým Pardubicím.
 2014/15: Od sezony 2014/15 se hraje v ČFL tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Chrudim, AFK
Chrudim, AFK
Fotbal v Chrudimi
Sportovní kluby v Chrudimi